De 2. Bundesliga 2006/07 was het 33ste seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 11 augustus 2006 en eindigde op 20 mei 2007. In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 804 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.63 doelpunt per wedstrijd.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
| 1 || Karlsruher SC
| 34
| 21
| 7
| 6
| 69|| 41
|  +28
| 70
|-style="background: #ACE1AF"
| 2 || Hansa Rostock
| 34
| 16
| 14
| 4
| 49|| 30
|  +19
| 62
|-style="background: #ACE1AF"
| 3 || MSV Duisburg
| 34
| 16
| 12
| 6
| 66|| 40
|  +26
| 60
|-
| 4
| SC Freiburg
| 34
| 17
| 9
| 8
| 55|| 39
|  +16
| 60
|-
| 5
| SpVgg Greuther Fürth
| 34
| 16
| 6
| 12
| 53|| 40
|  +13
| 54
|-
| 6
| 1. FC Kaiserslautern
| 34
| 13
| 14
| 7
| 48|| 34
|  +14
| 53
|-
| 7
| FC Augsburg
| 34
| 14
| 10
| 10
| 43|| 32
|  +11
| 52
|-
| 8
| TSV 1860 München
| 34
| 14
| 6
| 14
| 47|| 49
|  –2
| 48
|-
| 9
| 1. FC Köln
| 34
| 12
| 10
| 12
| 49|| 50
|  –1
| 46
|-
| 10
| FC Erzgebirge Aue
| 34
| 13
| 6
| 15
| 46|| 48
|  –2
| 45
|-
| 11
| SC Paderborn 07
| 34
| 11
| 9
| 14
| 32|| 41
|  –9
| 42
|-
| 12
| TuS Koblenz
| 34
| 11
| 8
| 15
| 36|| 45
|  –9
| 41
|-
| 13
| FC Carl Zeiss Jena
| 34
| 9
| 11
| 14
| 40|| 56
|  –16
| 38
|-
| 14
| Kickers Offenbach
| 34
| 9
| 9
| 16
| 42|| 59
|  –17
| 36
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 15 ||  Rot-Weiss Essen
| 34
| 8
| 11
| 15
| 34|| 40
|  –6
| 35
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 16 ||  SpVgg Unterhaching
| 34
| 9
| 8
| 17
| 33 || 49
|  –16
| 35
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17 ||  SV Wacker Burghausen
| 34
| 7
| 11
| 16
| 42|| 63
|  –21
| 32
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18 ||  Eintracht Braunschweig
| 34
| 4
| 11
| 19
| 20|| 48
|  –28
| '23
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2006/07 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Karlsruher SC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Karlsruher SC, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Edmund Becker de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2006/07
Bundesliga 2006/07

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2006/07